Mrčevo je ime več naselij:
 Mrčevo, Hrvaška - naselje pod upravo mesta Dubrovnik, Dubrovniško-neretvanska županija, Hrvaška
 Mrčevo, Črna gora - naselje v Občini Pljevlja, Črna gora